Por Sabat puede referirse a:

Personas 
Sabat es un apellido que comparten las siguientes personas:

 Martín Carrera Sabat, político y militar mexicano.
 Carlos Sabat Ercasty. poeta uruguayo.
 Hermenegildo Sábat Lleó, caricaturista, dibujante y pintor mallorquino nacionalizado uruguayo.
 Hermenegildo Sábat, dibujante uruguayo nacionalizado argentino, nieto del anterior.
 Pedro Sabat, político chileno.
 Marcela Sabat, abogada y política chilena, hija del anterior.

Otros usos 
 Sabbat, día sagrado de la semana judía.